

Sigle 
 Constant Bit-Rate – bit rate costante (opposto del VBR)
 Cosmic Background Radiation – Radiazione cosmica di fondo
 Comic Book Resources  – sito web di notizie su fumetti

Codici 
 CBR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Canberra (Australia)
 cbr – codice ISO 639-3 della lingua cashibo-cacataibo

Informatica 
 .cbr – Comic book archive in formato RAR
 CBR – Ragionamento basato su casi, una tecnica di ragionamento basata sull'esperienza passata usata nell'intelligenza artificiale

Ingegneria 
 CBR – acronimo di Contattori Biologici Rotanti – sistema utilizzato per la fase ossidativa di un impianto di depurazione
 CBR Test –  prova CBR (California Bearing Ratio), permette di valutare l'idoneità di un terreno alla realizzazione di sottofondi e rilevati stradali misurando lo sforzo di penetrazione mediante cella di carico ad infissioni prestabilite e standardizzate.

Altro 
 Honda CBR – motociclette della Honda
 CBR – targa automobilistica di Brodnica (Polonia)
 CBR – acronimo di Captive bead ring

Altri progetti